

Titre d'œuvre 

 Gorge profonde (en anglais ), film pornographique américain (1972).
 Gorge profonde (en anglais ), épisode de la série X-Files, aux frontières du réel.
 Gorge profonde, personnage de cette même série.
 Gorge profonde, chanson de Jean-Louis Murat, sur son disque Le Manteau de pluie (1993).

Divers 

 Gorge profonde, pratique sexuelle, nommée ainsi en référence au film cité plus haut.
 Gorge profonde (en anglais ), surnom donné par les journalistes du Washington Post à leur informateur W. Mark Felt dans ce qui allait devenir le scandale du Watergate.
 Gorge profonde nom donné plus généralement, dans le vocabulaire des journalistes, aux informateurs bénéficiant de la protection des sources d'information des journalistes.